Spinei este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Chiril Spinei (1884–d. sec. al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Victor Spinei (n. 1943), academician român, istoric și arheolog.